Хмельник — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хмельник — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Польша 
 Хмельник — город в Келецком повяте Свентокшиского воеводства.
 Хмельник — городско-сельская гмина (волость) в Келецком повяте Свентокшиского воеводства.

Украина 
 Хмельник — город в Винницкой области.
 Хмельник — село в Иршавском районе Закарпатской области.

См. также 
 Хмельники